Poley ist

 ein Ortsteil der Gemeinde Sallgast in Brandenburg, siehe Poley (Sallgast) 
 ein Ortsteil der Stadt Bernburg, siehe Poley
 ein älterer Name der Polei-Minze

und ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Poley (1916–2003), Finanzbeamter und Amtsträger des Bundes der Vertriebenen und der Landsmannschaft Ostpreußen
 Johannes Poley († 1462), deutsch-österreichischer Zisterzienser und Abt des Stiftes Heiligenkreuz
 Robert Poley (auch Pooly, Poolye, Pooley, Polie u. a.), historische Persönlichkeit aus England im späten 16. Jahrhundert
 Viola Poley (* 1955), deutsche Ruderin
Siehe auch:
 Polley